VEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vejle (Danimarca)